MHD – magnetohydrodynamika
 MHD – napęd magnetohydrodynamiczny okrętów podwodnych
 MHD – Miejski Handel Detaliczny
 MHD – francuski raper